Breetz steht für:
 Breetz (Lenzen), ein bewohnter Gemeindeteil von Lenzen (Elbe), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Breetz (Neuenkirchen), ein Ortsteil von Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Breetz ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Breetz (1797–1881), preußischer Generalmajor